== D ==

 

== E ==

== F ==

 

Râuri din România
Liste legate de România